Bonah ist der Name folgender Personen:

 Kurt Bonah (* 1928), deutscher Leichtathlet
 Raoul Bonah (* 1998), deutscher Fechter